Ставрула Цолакиду (, род. 24 марта 2000, Кавала) — греческая шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2016), международный мастер среди мужчин (2018).

Биография
С 9 лет занималась шахматами под руководством трёхкратной чемпионки Греции Э. Фахириду. 

Чемпионка Греции 2016 г.

В составе сборной Греции участница трех шахматных олимпиад (2014, 2016 и 2018 гг.; в 2016 г. играла на 1-й доске), четырех командных чемпионатов Европы (2013, 2015, 2017 и 2019 гг.), шахматной онлайн-олимпиады[en] 2020 г.

Трёхкратная победительница юношеских чемпионатов мира в разных возрастных категориях: до 18 лет (2016 г.), до 16 лет (2015 г.) и до 14 лет (2013 г). Участница юниорских чемпионатов мира 2017, 2018 и 2019 гг. (в 2017 и 2018 гг. участвовала в дележе 3-го места).

Участница Кубка мира ФИДЕ 2021 г. (в первом раунде со счётом 1½ : ½ победила Ю. Е. Рыжанову, во втором — с тем же счётом уступила Н. Бациашвили).

Участница пяти личных чемпионатов Европы (2014, 2017, 2018, 2019, 2021 гг.).

Участница чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2018 г. Участница чемпионатов мира по блицу и рапиду 2018 г.

Победительница мужского международного турнира в Черногории (2018 г.).

Цолакиду родилась и выросла в городе Кавала (Восточная Македония). Оттуда же родом и А.-М. Боцари, тренер женской сборной Греции, многократная чемпионка Греции, неоднократный призер юниорских и юношеских чемпионатов мира. Поэтому специалисты начали говорить о начале шахматной традиции города.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Греции
Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам